Eenzame kerst (single), een single van André Hazes uit 1976
 Eenzame kerst (lp), een lp van André Hazes uit 1977 vernoemd naar het nummer